Xinjie Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinjie (socken i Kina, Guangxi), 
 Xinjie (socken i Kina, Yunnan, lat 27,43, long 103,44), 
 Xinjie (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar